

Osoby 
 Eugeniusz Dziewulski – polski dyrygent
 Eugeniusz Klemens Dziewulski – polski przyrodnik, ojciec Wacława i Władysława
 Jerzy Dziewulski – polski policjant i polityk
 Juliusz Dziewulski – polski oficer
Lech Dziewulski – artysta plastyk, działacz opozycji antykomunistycznej
Michał Dziewulski – historyk, muzealnik
Stanisław Rawicz-Dziewulski – generał Wojska Polskiego
 Wacław Dziewulski – polski fizyk
 Władysław Dziewulski – polski astronom
 Władysław Dziewulski – polski historyk
 Zbigniew Dziewulski – polski polityk

Obiekty astronomiczne 
 Dziewulski – krater na Księżycu
 Catena Dziewulski – łańcuch kraterów na Księżycu